obrotnica kolejowa
 obrotnica samochodowa
 obrotnica statków
 obrotnica satelitarna (anteny satelitarnej)